Монтемайор ()

 Монтемайор — населённый пункт и муниципалитет в Испании, в провинции Кордова.
 Монтемайор, Луис Мариано (род. 1956) — аргентинский прелат и ватиканский дипломат.
  — португальский писатель, автор пастушеского романа на испанском языке «Влюблённая Диана» (Diana Enamorada; 1559).

См. также 
 Монтемайор-де-Пилилья
 Монтемайор-дель-Рио
 Баньос-де-Монтемайор
 Кольменар-де-Монтемайор
 Оркахо-де-Монтемайор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Примечания